Милан Перић се може односити на:
Милан Перић (фудбалер),
Милан Перић (музичар).